Abbot är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Abbot (olika betydelser)
 Charles Abbot, 1:e baron Colchester(1757–1829), brittisk statsman
 Charles Greeley Abbot (1872–1973), amerikansk astrofysiker och astronom
 Francis Ellingwood Abbot (1836–1903), amerikansk filosof och teolog
 George Abbot (ärkebiskop)(1562–1633), engelsk ärkebiskop
 Robert Abbot (1560–1618), engelsk teolog

Se även 

 Abbott (efternamn)
 Abbott

Engelska efternamn